Saint-Marceau (Ardenas)
 Saint-Marceau (Sarthe)